Kavita 1 é o primeiro CD solo da cantora paulista Mariana Aydar, lançado em 2006. O nome  significa poeta em sânscrito.

Versão Original

Faixas 

Minha Missão
Na Gangorra
Prainha
Zé do Caroço
Menino das Laranjas
Vento no Canavial (Sugar Cane Breeze)
Deixa o Verão
Festança
Candomblé
Onde Está Você
Maior é Deus

Versão estendida

Faixas 

Minha Missão
Na Gangorra
Prainha
Zé do Caroço
Menino das Laranjas
Vento no Canavial (Sugar Cane Breeze)
Deixa o Verão
Festança
Candomblé
Onde Está Você
Maior é Deus
Lá Vem a Menina (Faixa Bônus)

Álbuns de Mariana Aydar
Álbuns de 2006
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa